Jacob Holm kan syfta på bland andra:
 Jacob Holm (1543–1609)  dansk biskop
 Jacob Holm (1770–1845), dansk grosshandlare och skeppsredare
 Jacob Holm (född 1961), dansk direktör
 Jacob Holm (född 1995), dansk handbollsspelare